Linka 11 je označení více dopravních linek:

metro
 11 (linka metra v Paříži) – linka metra v Paříži
 11 (linka metra v Madridu) – linka metra v Madridu
 Kachovskaja (linka metra v Moskvě) – linka metra v Moskvě, označovaná zkráceně také číslem 11

tramvaj
 Seznam tramvajových linek v Praze#Linka 11 – tramvajová linka v Praze